Färkan 2 var  namnet på två ångfartyg, som trafikerade leden Klippan–Färjenäs i Göteborgs hamn. Båda hade ursprungligen andra namn. De var
 Bonnafröjda, officiellt Färjenäsfärjan, byggd 1875, som Färjan 2 1915–1928.
 Lidingöfärjan 1, byggd 1907, som Färjan 2 1928–1966.

Svenska färjor